Dalangan (Tawangsari)
 Dalangan (Todanan)
 Dalangan (Tulung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing